Ба́шка — населённый пункт в Чехии, расположенный по обе стороны исторической границы между Моравией и Силезией.

География 
Село разделено на три части: Kunčičky Bašky Hodoňovice и которые находятся в Моравии и Баско, которая расположена в Силезии. Граница между Моравской и Силезской частями деревни проходит по реке Остравице.

История 
Первое письменное упоминание относится к 1402 году.

Население

Примечания 

Населённые пункты Моравскосилезского края